Shot Gun - Insieme a ogni costo (Into the Sun) – film del 1992 di Fritz Kiersch con Michael Paré
Into the Sun – film del 2005 di Christopher Morrison con Steven Seagal
Into the Sun – album di Sean Lennon del 1998
Into the Sun – album dei Candlebox del 2008
Into the Sun – singolo di Tarja Turunen del 2012